Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1963 fand vom 21. Oktober bis 2. November in Rumänien statt. Deutschland stellte mit der Bundesrepublik und der DDR zwei der insgesamt siebzehn Teilnehmer. Die Spiele fanden in Bukarest, Brașov, Cluj-Napoca und Târgu Mureș statt. Die Gastgeber gewannen ungeschlagen den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die 17 Teilnehmer in drei Vierer- und eine Fünfergruppe eingeteilt wurden. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die restlichen Mannschaften spielten die Plätze neun bis siebzehn aus. Bei Mannschaften, die bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen waren, wurden die Ergebnisse in die Wertung der Finalrunde übernommen.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1963
Sportveranstaltung 1963
Europameisterschaft der Manner 1963
Sportveranstaltung in Bukarest
Sportveranstaltung in Brașov
Sportveranstaltung in Cluj-Napoca
Sport (Târgu Mureș)